Nell'edizione 1896 fanno il loro esordio: Malcolm Whitman, William Clothier e Holcombe Ward, 3 giocatori che negli anni a seguire avrebbero vinto almeno una volta il torneo.

Robert Wrenn ha sconfitto nel challenge round il detentore del titolo Fred Hovey per 7–5, 3–6, 6–0, 1–6, 6–1 vincendo il terzo titolo agli U.S. National Championships.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1896